Fruktoseintoleranz bezeichnet 
 eine Fruktose-Resorptionsstörung, siehe Intestinale Fruktoseintoleranz
 eine Stoffwechselerkrankung, siehe Hereditäre Fruktoseintoleranz